

Patronyme 

 Didier Boursin, origamiste français.
 Elphège Boursin (1836-1891), journaliste, essayiste politique, homme de lettres et historien français.
 Maria Boursin, artiste peintre française; épouse et modèle de Pierre Bonnard.

Toponyme 

 Boursin, commune française, située dans le département du Pas-de-Calais.

Autres 
 Boursin est une marque commerciale de fromage frais aux herbes.